Дойш (, «два») — португальська власна назва.

Топоніми

Дойш-Портуш — парафія.